Valdefresno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdefresno (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valdefresno (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar